Amparo est un nom commun en espagnol et en portugais signifiant refuge ou protection.

Anthroponyme 

 Amparo, un prénom féminin espagnol.

Toponyme

Amparo, une municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Amparo, une municipalité de l'São Paulo ;
 Amparo de São Francisco, une municipalité de l'État du Sergipe ;
 Amparo do Serra, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Bom Jesus do Amparo, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Ribeira do Amparo, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Santo Antônio do Amparo, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;

Amparo I, une localité du district de Cantagalo ;
 Amparo II, une localité du district de Mé-Zóchi.

Autre 
Amparo peut aussi désigner :
 amparo, en droit, une procédure visant à protéger les droits constitutionnels des citoyens en Espagne et dans les pays de l'Amérique latine.

Homonymie de toponyme